Catargiu ist der Familienname folgender Personen:

 Barbu Catargiu (1807–1862), rumänischer Politiker und Ministerpräsident des Landes
 Irimie Catargiu (* 1935), rumänischer Politiker (PCR)
 Lascăr Catargiu (1823–1899), rumänischer Politiker
 Nicolae Callimachi-Catargiu (1830–1882), rumänischer Politiker
 Ștefan Catargiu (1789–1866), rumänischer Richter